Soyombo puede referirse a:
Escritura soyombo
Símbolo soyombo